Hontangas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hontangas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Hontangas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar